Doima es un corregimiento del municipio de Piedras, ubicado en el departamento del Tolima en Colombia, se encuentra aproximadamente a 60 km de la ciudad de Ibagué y 202 km de la capital Bogotá, los municipios más cercanos son Alvarado, Piedras e  Ibagué.

Historia 
Doima era una antigua india la cual nunca dejaron estar con su ser amado opia, por eso los ríos más conocidos de esta localidad se denominan así.

Mitos y leyendas
El corregimiento de Doima en sus Mitos y leyendas se caracteriza principalmente por incluir la leyenda del Mohán, la cual está presente en poblaciones ubicadas a las cercanías de las quebradas Opia, Gualanday y Guacarí; adicionalmente la leyenda de la Patasola, esta es famosa en las poblaciones que habitan las extensas llanuras en el caserío Campo Alegre ubicado al occidente del corregimiento

Cultura
Doima comparte y adopta los aspectos culturales con la región del Tolima, los habitantes residentes se caracterizan por ser de una cultura mestiza y su folclor está identificado por los bailes típicos los cuales sobresalen en las ferias de corralejas que se hacen durante el transcurso del año; de igual manera la gastronomía es autóctona de la región del Tolima en la que sus comidas típicas son los tamales y envueltos tolimenses, dentro de lo que más los caracteriza son los embutidos de arroz ya que la gran producción y cosecha constante del grano debido a las adecuadas condiciones climáticas. La principal actividad de recreación de los doimunos es reunirse en las tiendas alrededor del parque para beber cerveza, bailar y/o jugar billar. Esta población también cuenta con diferentes ríos y quebradas fundamentales en su cultura por la pesca y aptos para el paseo de olla tradicional.

Turismo 

Fiestas de San Miguel arcángel *
Fiesta brava
Ferias y corralejas de San Pedro.
Es un atractivo turístico para aquellos interesados en montar a caballo, realizar paseos de río y disfrutar de noches estrelladas. Es el lugar ideal para desconectarse de la tecnología y disfrutar en familia. La gente es cálida y hospitalaria por lo cual las noches son agradables para divertirse en el pueblo.

Geología 
Doima constituye un porcentaje del territorio plano de Colombia, ubicado en la parte noroccidente de Colombia. Se caracteriza por altas temperaturas y un verano permanente, aunque en algunas temporadas del año se puede disfrutar de vientos frescos. Es una población donde priman los cultivos de arroz, la ganadería y la pesca. El distintivo geográfico de este corregimiento son las "tetas de Doima", dos montañas que desde lo lejos se asemejan a los senos de una mujer.

Enlaces externos 

Minería en Doima *
Ubicación Doima - Tolima *

Corregimientos de Tolima